Kalács (sütemény), tepsiben sütött kelt tésztaféle
Mákos és diós kalács:  bejgli
Kalács (település) (Kolačkov), település Szlovákiában az Ólublói járásban